Miejscowości w USA:
 Sand Lake – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Kent
 Sand Lake – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Iosco
 Sand Lake – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Sand Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Sand Lake – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer

Gminy w USA:
 Sand Lake (ang. Sand Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Sand Lake (ang. Sand Lake Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Sand Lake (ang. Sand Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Sand Lake (ang. Sand Lake Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer